Rotvieh steht für folgende Hausrindrassen:

 Flämisches Rotvieh
 Gorbatower Rotvieh 
 Harzer Rotvieh 
 Mingrelisches Rotvieh
 Schwedisches Rotvieh
 Sechsämter Rotvieh
 Tambower Rotvieh

Siehe auch:
 Angler Rind